

Biografia
Nato a Londra, Crowe si è trasferito in Norvegia all'età di due anni. È d'origine gallese grazie a sua nonna.

Carriera

Club

Start
Crowe ha cominciato la carriera con la maglia dello Start, in Norvegia. Non ha giocato alcuna partita ufficiale in prima squadra, limitandosi ad un'apparizione in panchina nel corso della 24ª giornata del campionato 2011, in cui lo Start ha battuto il Lillestrøm col punteggio di 3-0. Al termine di quella stessa stagione, lo Start è retrocesso in 1. divisjon. Crowe è rimasto in squadra fino all'estate 2012.

Il ritorno nel Regno Unito
Il 24 maggio 2012, lo Start ha reso noto sul proprio sito internet che Crowe sarebbe entrato nelle giovanili dell'Ipswich Town a partire dal luglio successivo. Il 17 agosto 2013, è stato convocato in prima squadra in occasione della sfida di campionato contro i Queens Park Rangers, in cui è rimasto in panchina. Il 5 settembre successivo, Crowe ha rinnovato il contratto che lo legava al club per due stagioni.

Dopo qualche altra presenza in panchina con l'Ipswich Town, in data 24 marzo 2015 è passato in prestito al Woking, compagine militante in Conference. Lo stesso giorno è stato schierato titolare nella vittoria interna per 3-2 sul Torquay United. Ha giocato 4 partite con questa maglia, per poi far ritorno all'Ipswich Town. Ha quindi rinnovato ulteriormente il contratto che lo legava al club, fino al 30 giugno 2016 e con opzione per un'altra stagione.

Il 26 novembre 2015, Crowe è stato ceduto in prestito fino al gennaio successivo allo Stevenage, in League Two. Non ha disputato alcuna partita in squadra, limitandosi soltanto a delle presenze in panchina. Tornato alla base, l'11 gennaio 2016 è stato ceduto con la medesima formula al Braintree Town, in National League (nuovo nome della Conference). Il 16 gennaio ha disputato la prima partita con questa maglia, schierato titolare nella sconfitta interna per 0-1 contro lo Stourbridge, partita valida per l'FA Trophy 2015-2016.

Tornato all'Ipswich Town per fine prestito, in data 29 giugno 2016 ha rinnovato ancora il contratto con il club, sempre per una stagione e con opzione per la successiva. Il 3 maggio 2017, l'Ipswich Town ha esercitato questa opzione e rinnovato pertanto l'accordo con Crowe.

Nazionale
Crowe è eleggibile sia per l' che per il . Il portiere ha scelto quest'ultima rappresentativa, per cui ha giocato a livello Under-19 e Under-21. Con la selezione Under-21 ha esordito nelle qualificazioni al campionato europeo 2017 in data 11 ottobre 2016, schierato titolare nella vittoria per 1-3 sul campo dell'Armenia.

Il 15 marzo 2018 ha ricevuto la prima convocazione in Nazionale maggiore da parte del commissario tecnico Ryan Giggs.

Statistiche

Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate all'11 ottobre 2016.

Note

Collegamenti esterni

Calciatori gallesi